Englischer Hof bezeichnet

 das ehemalige Hotel Englischer Hof (Frankfurt)
 das ehemalige Hotel Fürstenhof (Köln)
 das ehemalige Warschauer Hotel Angielski
 ein Hotel in Herzberg am Harz